H.C. Petersen er navnet på flere personer:

 H.C. Petersen (grosserer) (1837-1909) – dansk grosserer (Heinrich Christian Petersen)
 H.C. Petersen (højskoleforstander) (1925-2015) – dansk højskoleforstander (Hans Christian Albrikt Lauritz Petersen)